Бирманское письмо — письменность бирманского языка. Разновидность индийского консонантно-слогового письма (абугида). Используется в Бирме для записи бирманского, монского (монское письмо), шанского (шанское письмо) и нескольких каренских языков. Характерной чертой является округлость написания, обусловленная тем, что традиционные пальмовые листья, использовавшиеся для письма, рвались от прямых линий. Письмо слева направо. Между словами не делаются пропуски, хотя при неформальном письме пробелы ставятся между предложениями.

Шрифт видоизменяется в зависимости от языка (шанский, монский и т. д.).

Алфавит 

Имеется 45 букв: 34 согласных, 11 гласных (7 основных, изменяющихся в трёх тонах). Согласные делятся на группы по пять букв, за исключением последних трех букв. Шесть букв используются только в заимствованиях из языка пали. Как и другие индийские шрифты, звуки могут изменяться путём добавления диакритических знаков под или рядом с буквой. Используются специальные символы для обозначения тона звука.

Определённые согласные в сочетаниях могут образовывать лигатуры, в которых конечная буква размещается под предыдущей. Они используются в сокращениях и для обозначения санскритского или палийского происхождения слова.

По мьянманской классификации знаки делятся на пять групп:
 бьи (бжи) — согласные буквы (алфавит);
 тра — знаки гласных и тонов (ечха и др.);
 бьитвэ (бжитвэ) — лигатуры согласных в бирманской письменности; алфавит лигатур (экьябжитвэ) является четвёртым подуровнем общего мьянманского алфавита и располагается после этэ; знание экьябжитвэ необходимо для ориентации в бирманском словаре и списках, построенных по правилам мьянманского алфавита;
 этэ — финали;
 салоусин — двухуровневая запись согласных лигатур в словах палийского происхождения.

Диакритические знаки 
Бирманский язык обладает сложной системой диакритического обозначения.
 Аукамьин
 Ечха
 Уэйсапау
 Лончжетин
 Тачхаунгин
 Хначхаунгин
 Тавейдоу
 Этэ
 Наупьин
 Тедетин
 Хатхо
 Васхвэ
 Яйи
 Япин

Бирманский пали 

Первоначально бирманское письмо использовалось для написания буддийских текстов на языке пали, а в дальнейшем было приспособлено к бирманскому языку с помощью сложной системы диакритических знаков и изменения произношения некоторых букв.

В настоящее время буддийские тексты в Бирме печатаются бирманским шрифтом.

Гласные 
 А — 
 И — 
 Иджи —  
 У —  
 Уджи —  
 Э —  
 О —  
 Ау — 
 Типитака бирманским шрифтом

Цифры 

В Бирме используется десятичная система счисления. Порядок написания цифр такой же, как при использовании арабских цифр.

Пунктуация 
В бирманском языке используются два знака, соответствующих запятой и точке.

Сравнительная таблица письменностей деванагари, бирманской, туа-тхам и ланна.

Примечания

Ссылки 
 бирманское письмо на сайте Omniglot 
 Лекции У Чау Тун
 Виртуальная клавиатура

 
Пали
Абугиды
Письменности лоло-бирманских языков